Ускокович — фамилия.
 Ускокович, Велько (род. 1971) — бывший югославский (позже черногорский) ватерполист. 
 Ускокович, Иван (в монашестве Мардарий; 1889—1935) — епископ Сербской православной церкви, управляющий сербскими приходами в США.